Тімошино — село в Бабаєвському районі Вологодської області Росії.
 Тімошино — село в Вашкінському районі Вологодської області Росії.